Paolo Fabrizi (1805-1859) – medico e patriota italiano
 Paolo Fabrizi (1843-1917) – medico e politico italiano